Il termine affidamento è un sintagma giuridico, attinente alle persone ovvero ai rapporti giuridici.

Nel diritto di famiglia, con sinonimo affido, può assumere due significati diversi ed autonomi, attinenti in ogni caso alla persona del figlio.
Affido familiare – provvedimento temporaneo che assegna la custodia di un minore a persone differenti dalla famiglia di origine.
Affidamento dei figli – nei casi di separazione personale, divorzio, originaria assenza di matrimonio o comunque di non coabitazione dei coniugi, consiste in un provvedimento volto a regolare l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori. Sono previste le seguenti tipologie:
Affido condiviso
Affido congiunto
Affido esclusivo

Nel diritto delle obbligazioni, invece, l’affidamento è un fondamentale principio che innerva l’intero ordinamento giuridico. Esso consiste nella ragionevole fiducia che i consociati ripongono reciprocamente nelle rispettive dichiarazioni negoziali e va ricompreso nel fondamentale obbligo alla buona fede. Nell’attuale codice civile italiano è tutelato con particolare vigore: quando è incolpevole, esso assurge ad elemento decisivo per la soluzione delle controversie che vedono opposti gli interessi negoziali delle diverse parti contrattuali.
Nel diritto amministrativo esso designa l'istituto del legittimo affidamento, che regola i rapporti del cittadino con le pubbliche amministrazioni.

Altri progetti